Canville kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Canville-les-Deux-Églises, departementet Seine-Maritime i regionen Normandie, 
 Canville-la-Rocque, departementet Manche i regionen Normandie,